La Coppa di Francia 2006 è la 30ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 56 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2005-2006, 17 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1 e 4 della Nationale Masculine 2). Le otto squadre che hanno preso parte al Semaine des As 2006 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2005-2006
Match des champions 2005
Semaine des As 2006

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2006
Coppa di Francia di pallacanestro maschile